Wieden  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in Deutschland:
 Wieden (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wieden (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Wieden (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wieden (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wieden (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wieden (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wieden (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Wieden (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wieden (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Wieden (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
Wieden (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Wieden (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Wieden (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern
 Wieden (Wuppertal), Ortsteil der kreisfreien Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Orte in Österreich:
 Wieden (Gemeinde St. Margarethen an der Sierning), Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Pyhra), Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Edlitz), Ortsteil von Edlitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Kirchberg am Wechsel), Ortsteil von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft von Lichtenegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Hollenstein), denkmalgeschütztes Gehöft bei Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Viehdorf), Ortsteil von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Winklarn), Ortsteil von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wieden (Gemeinde Bad Hofgastein), Salzburg
 Wieden (Gemeinde Sankt Michael im Lungau), Salzburg
 Wieden (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Wieden (Gemeinde Feldbach), Ortsteil der Stadtgemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wieden (Gemeinde Kindberg), Ortschaft von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Wieden (Gemeinde Landl), Ort bei Landl im Gesäuse, Bezirk Liezen, Steiermark
 Wieden (Gemeinde Lassing), Ortschaft der Gemeinde Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Wieden (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Hinterburg bei Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Wieden (Gemeinde Sankt Peter im Sulmtal), Steiermark
 Wieden (Gemeinde Straden), Steiermark
 Wieden (Dornbirn), Ansiedlung in der Stadt Dornbirn, Vorarlberg
 Wieden (Wien), Bezirk von Wien
 Wieden (Wiener Bezirksteil), ehemalige Gemeinde und nunmehriger Bezirksteil von Wien

sowie:
 Wieden (St. Martin in Passeier), Weiler der Fraktion Kalmtal, Südtirol
 Chudějov (Žár) (Wieden), Weiler der Gemeinde Žár, Tschechien
 

Wieden ist der Familienname folgender Personen: 
 Brage Bei der Wieden (* 1963), deutscher Historiker und Archivar
 Peter Wieden, ein Pseudonym von Ernst Fischer (Schriftsteller)
 Franz bei der Wieden (1896–1973), deutscher Dramaturg und Bühnenschriftsteller
 Helge Bei der Wieden (1934–2012), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker

Wieden bezeichnet außerdem
 geflochtene Bänder aus pflanzlichem Material, siehe Wiede

Siehe auch:
 Widen, Witten